La Bataille de Saint-Fulgent peut désigner deux batailles de la guerre de Vendée :
 Bataille de Saint-Fulgent (1793)
 Bataille de Saint-Fulgent (1794)